Національна ліга В 1958—1959 — 12-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб ХК «Ла Шо-де-Фон».

Груповий етап

Група Захід

Група Схід

Фінал 
 ХК «Ла Шо-де-Фон» — «Санкт-Моріц»

Джерела 
 Сезон 1959     

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія